Brada whiteeavesii är en ringmaskart som beskrevs av McIntosh 1885. Brada whiteeavesii ingår i släktet Brada och familjen Flabelligeridae. 

Artens utbredningsområde är havet kring Nya Zeeland. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
whiteeavesii